Цей список є списком видів ссавців Пуерто-Рико. Із 37 зазначених у таблиці видів, 2 зниклих, 3 уразливі.

Теги, використані для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список 

</center>

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на вебсайті МСОП

Пуерто-Рико